La nazionale di pallavolo femminile del Sudafrica è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Sudafrica ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Sudafrica.

Risultati

Campionato africano

Giochi panafricani

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo